Pedrosa heißt der Ort
 Pedrosa (Sariego) am Jakobsweg in Spanien, Asturien, Sariego

Pedrosa ist der Familienname folgender Personen:
 Adrià Pedrosa (* 1998), spanischer Fußballspieler
 Antonio de la Pedrosa y Guerrero, erster faktisch amtierender Vizekönig von Neugranada
 Cyril Pedrosa (* 1972), französisch-portugiesischer Comicautor, Grafiker und Illustrator
 Dani Pedrosa (* 1985), spanischer Motorradrennfahrer
 Inês Pedrosa (* 1962), portugiesische Schriftstellerin, Journalistin, Redakteurin
 José Pedrosa Galán (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Mário Pedrosa (1900–1981), brasilianischer marxistischer Kunstkritiker
 Roberto Gomes Pedrosa (1913–1954), brasilianischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Coma Pedrosa